Le Journal intime d'une nonne (Encrucijada para una monja), un film espagnol de Julio Buchs sorti en 1967 ;
 Le Journal intime d'une nonne (Storia di una monaca di clausura), un film italien de Domenico Paolella sorti en 1973.